Оротина () — кантон в провинции Алахуэла Коста-Рики.

География 
Находится на крайнем юге провинции. Граничит с провинцией Сан-Хосе. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 5 округов:

 Оротина 
 Эль-Мастате
 Асьенда Вьеха
 Койолар 
 Ла-Сейба

Примечания 

Кантоны провинции Алахуэла